Jean Gijsberto de Mey van Streefkerk peut désigner :
 Jean Gijsberto de Mey van Streefkerk (1754-1844), un homme politique néerlandais ;
Jean Gijsberto de Mey van Streefkerk (1782-1841), un homme politique néerlandais, fils du précédent.